Rocky Ford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rocky Ford (Colorado)
Rocky Ford (Georgia)
Rocky Ford (Oklahoma)

Zie ook 
 Rockyford (doorverwijspagina)